Windham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Windham Township (Ohio)
 Windham Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Windham Township (Wyoming County, Pennsylvania)